Името Малчовци носят две български села:

 Малчовци, област Велико Търново
 Малчовци, област Габрово